Települések
 Borsa, város Romániában, Máramaros megyében
 Borša (magyarul Borsi) község Szlovákiában, a Kassai kerületben
 Kolozsborsa, falu Romániában
 Nagyborsa (Hrubá Borša) község Szlovákiában, a Pozsonyi kerületben
 Borsabánya (Băile Borşa) falu Romániában, Máramaros megyében

Vizek
 Borsa-patak (Râul Tâșla), Máramaros megye
 Borsa-patak (Râul Borșa), Kolozs megye

Egyéb
 Borsa, keresztnév
 Borsa, nemzetség